

Сепно — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Сепно — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства